Konak peut désigner :

Architecture 
 Konak : une grande maison en Turquie et dans l'empire ottoman, remplissant parfois un rôle administratif. Le terme turc konak signifie « résidence, hôtel particulier ».

Toponymie

Konak : un village de l'oblast de Popovo.

Konak : une localité de la municipalité de Vrbovec, Comitat de Zagreb.

Konak : un village de la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Sečanj, le district du Banat central.

Konak : un chef-lieu de district de la province d'İzmir ;
 Konak : le nom moderne du village site de Qotchanès dans le district et la province de Hakkari ;
 Konak : une station de la ligne 1 du métro d'Izmir.

Homonymie de toponyme